Халанский — фамилия:

 Халанский, Андрей Иванович (1795—1864) — сенатор Российской империи; тайный советник. 
 Халанский, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4847; 25 декабря 1833, генерал от артиллерии с 03.03.1862.
 Халанский, Михаил Георгиевич (1857—1910) — русский историк литературы и фольклорист.
 Халанский, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4967; 3 декабря 1834, генерал-майор с 06.12.1834.